Лесное кладбище:

Германия 
 Далемское лесное кладбище — кладбище в Берлине
 Лесное кладбище в Хальбе — кладбище в земле Бранденбург недалеко от Берлина
 Вальдфридхоф (Лесное кладбище) — кладбище в Мюнхене
 Целендорфское лесное кладбище — кладбище в Берлине

Латвия 
 Лесное кладбище () — кладбище в Риге.

Польша 
 Лесное кладбище — кладбище в селе Ляски, Западно-Варщавский повят, Мазовецкое воеводство.

Россия 
 Лесное кладбище (Владивосток) — кладбище во Владивостоке
 Лесное кладбище (Екатеринбург) — кладбище в Екатеринбурге
 Лесное кладбище (Челябинск) — кладбище в Челябинске
 Лесное кладбище (Советск) — кладбище в Советске

Украина 
 Лесное кладбище (Киев) — кладбище в Киеве

Швеция 
 Скугсчюркогорден (Лесное кладбище) — кладбище в Стокгольме

Эстония 
 Лесное кладбище — кладбище в Таллине